Il doppio del torneo di tennis AEGON Pro Series Edgbaston 2014, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Jocelyn Rae e Anna Smith che hanno battuto in finale Magda Linette e Amra Sadiković 3-6, 7-5, [10-4].

Teste di serie 

 Naomi Broady /  Samantha Murray (quarti di finale)
 Stephanie Foretz Gacon /  Emily Webley-Smith (quarti di finale)

 Jocelyn Rae /  Anna Smith (Campionesse)
 Maria-Elena Camerin /  Julie Coin (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

AEGON Pro Series Edgbaston 2014